Ванчугов — фамилия. Известные носители:

 Ванчугов Василий Викторович (1964) — доктор философских наук, профессор кафедры истории русской философии философского факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
 Ванчугов, Роман Анатольевич — российский политик, депутат Госдумы VI созыва.